В ро́зницу — врозь, не вместе, порознь, по отдельности:

 Торговля в розницу — в отличие от торговли оптом.
 «Оптом и в розницу» — пятый альбом русской панк-рок-группы «Наив».

См. также